SETMAR () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 684 амінокислот, а молекулярна маса — 78 034.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, гідролаз, регуляторів хроматину, нуклеаз, ендонуклеаз, метилтрансфераз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як пошкодження ДНК, репарація ДНК, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, ДНК, іоном магнію, s-аденозил-l-метіоніном. 
Локалізований у ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки